Gabriel Thullen, (1964 -) un joueur de handibasket américano-suisse.
 Peter Thullen, (1907 -1996), un mathématicien équatorien d'origine allemande.